Le nom Radegast peut renvoyer à :
 un dieu de la mythologie slave : Radegast ;
 une bière tchèque amère qui emprunte son nom au dieu de la mythologie slave : la Radegast ;
 Radegast, une ville en Allemagne ;
 Radegast, une rivière en Allemagne ;
 La gare de Radegast, ancienne gare située à Łódź en Pologne maintenant transformée en mémorial de l'holocauste.